Z (o z) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina Z/z (nombre: zeta; en plural: zetas).
 La letra griega Ζ/ζ (nombre: dseta).
 z, la fricativa alveolar sonora.

En ciencias 
 z, el símbolo del prefijo zepto del Sistema Internacional de Unidades, que representa un factor de 10−21.
 Z, el símbolo del prefijo zetta del Sistema Internacional de Unidades, que representa un factor de 1021.
 Z; en electrónica, representación de la impedancia.
 Z; en química, representación del número atómico.
 Z; en el ámbito científico y militar, representación de la hora UTC.
 El lenguaje Z, un lenguaje formal utilizado en ingeniería del software.
 El formato Z, un formato de compresión en UNIX.
 Los números enteros, representados por la letra .

En arte y entretenimiento 
 Z, una película franco-argelina de 1969 dirigida por Costa-Gavras.
 Z, una canción de 1993 de la banda española de rock and roll Héroes del Silencio.
 Z, un videojuego de estrategia de 1996.
 Z, un álbum de 2005 de la banda estadounidense My Morning Jacket.
 Don Z, un cuaderno de aventuras, obra del guionista Federico Amorós y el dibujante Serchio, publicado en 1959 por la editorial española Maga.

En otros ámbitos 
 La línea J/Z del metro de Nueva York (Estados Unidos).
 Z, un símbolo utilizado por vehículos militares rusos durante la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Enlaces externos